Les chapitres hospitaliers regroupent deux types de chapitre :
 Le chapitre conventuel, dit aussi chapitre général, se tient au niveau du couvent ;
 Le chapitre prieural dit aussi chapitre provincial, se tient au niveau du prieuré.

Organisation de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem